Лийвак () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Лийвак, Ану (1953—2016) — эстонский историк искусства и критик.
 Лийвак, Франк (род. 1996) — эстонский футболист.

См. также 
 Лийвик, Сийм (род. 1988) — эстонский и финский хоккеист
 Лийв